wiatrownica – element konstrukcyjny parowozu.
 wiatrownica – rodzaj belki wzmacniającej więźbę dachową.
 wiatrownica – element organów